Alexandre Gordon peut faire référence à :
 Alexandre Gordon (1931-2020), cinéaste soviétique et russe ;
 Alexandre Gordon (né en 1964), journaliste, présentateur de télévision et de radio, acteur russe.